Miejscowości w USA:
 Lyndon – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Lyndon – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Osage
 Lyndon – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Lyndon – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Lyndon – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia
 Lyndon – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
 Lyndon – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau
Gminy w USA:
 Lyndon (ang. Lyndon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Lyndon (ang. Lyndon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
 Lyndon (ang. Lyndon Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Lyndon (ang. Lyndon Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia
 Lyndon (ang. Lyndon Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau
 Lyndon (ang. Lyndon Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
W Wielkiej Brytanii:
 Lyndon – miejscowość w hrabstwie Rutland (Anglia)
 Lyndon – miejscowość w hrabstwie West Midlands (Anglia)